Ла́пино — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Лапино — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Лапино — деревня в Лиозненском районе Витебской области.

Россия 
 Лапино — село в Почепском районе Брянской области.
 Лапино — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Лапино — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Лапино — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Лапино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Лапино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Лапино — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Лапино — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Лапино — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Лапино — деревня в Беломорском районе Карелии.
 Лапино — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Лапино — деревня в Абанском районе Красноярского края.
 Лапино — исчезнувшее село в Раздольненском районе Крыма.
 Лапино — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Лапино — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Лапино — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Лапино — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Лапино — деревня в Таврическом районе Омской области.
 Лапино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Лапино — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.
 Лапино — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Лапино — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Лапино — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Лапино — деревня в Чернском районе Тульской области.
 Лапино — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Лапино — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Лапино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Лапино — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Лапино — станция Санкт-Петербург — Витебского региона Октябрьской железной дороги.
 Лапино — до 1961 г. название посёлка Ахнуд в Городовиковском районе Калмыкии.

См. также 
 Большое Лапино
 Малое Лапино
 Лапин
 Лапина